Ленич, Лука (род. 1988) — словенский шахматист, гроссмейстер (2007).
 Ленич (Lehnitzsch) — квартал города Альтенбург